Национальная лига 1971/1972 () — 61-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 20 августа 1971 года и закончился 17 июня 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1971/1972 на rsssf.com 
 Сезон 1971/1972 на сайте austriasoccer.at 

1971/1972
Спорт в Австрии в 1971 году
Спорт в Австрии в 1972 году
Австрия
Австрия